Une jambe de fer est le nom ancien donné à une prothèse adaptée au genou, pour remplacer une jambe amputée. On parle aussi de jambe de bois ou de pilon.

Patronymes
 Philibert Jambe de fer est un musicien et compositeur lyonnais du .
 Jambe de fer est le surnom donné au danseur Jean-Baptiste Grimaldi, dit Nicolini.

Toponymes
 La chapelle de la Jambe de fer est sise à Lubine (Vosges).

Voir aussi